Tschernow ist der deutsche Name folgender Orte:

 Černov, Gemeinde in Tschechien
 Czarnów, Ortschaft in der Gmina Górzyca, Polen

Tschernow oder Chernov ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Alexandrowitsch Tschernow (* 1931), russischer Physiker
 Alex Chernov (* 1938), australischer Jurist und Politiker, Gouverneur von Victoria
 Alexei Petrowitsch Tschernow (1908–1979), sowjetischer Schauspieler
 Artjom Sergejewitsch Tschernow (1982–2020), russischer Eishockeyspieler
 Dmitri Konstantinowitsch Tschernow (1839–1921), russischer Metallurg und Hochschullehrer

 Grigori Iwanowitsch Tschernow (1901–1978), sowjetisch-russischer Generalmajor 
 Iwan Tschernow (* 1920), sowjetischer Offizier

 Juri Iwanowitsch Tschernow (1934–2012), russisch-sowjetischer Zoologe und Ökologe
 Michael Tschernow (* 1948), deutscher Schauspieler und Regisseur
 Michail Jurjewitsch Tschernow (* 1978), russischer Eishockeyspieler
 Nikita Alexandrowitsch Tschernow (* 1996), russischer Fußballspieler
 Wiktor Michailowitsch Tschernow (1873–1952), russischer Politiker
 Sergei Alexandrowitsch Tschernow (1903–1964), russischer Herpetologe

 Wladimir Nikolajewitsch Tschernow (* 1953), russischer Opernsänger (Bariton)

Siehe auch:
 Tschernowa
 Chernoff